Neverwinter:

 Невервинтер — вымышленный город-государство.
 Neverwinter — компьютерная многопользовательская ролевая игра.